Bieg na 60 metrów kobiet – jedna z konkurencji rozegranych podczas 15. Halowych Mistrzostw Świata w Sopocie.

Terminarz

Wyniki

Eliminacje 
Do zawodów przystąpiły 43 zawodniczki. Aby dostać się do półfinału trzeba było zająć miejsce w pierwszej trójce w swoim biegu eliminacyjnym (Q) lub znaleźć się w gronie 6 najszybszych zawodniczek, które się nie zakwalifikowały (q).

Półfinały 
Do półfinałów zakwalifikowały się 24 zawodniczki. Aby dostać się do finału trzeba było zająć miejsce w pierwszej dwójce w swoim biegu eliminacyjnym (Q) lub znaleźć się w gronie 2 najszybszych zawodniczek, które się nie zakwalifikowały (q).

Finał

Uwagi

Bibliografia 
 
 
 
 

Bieg na 60 metrów kobiet